Brajkovic, Brajković oder Brajkovič ist der Familienname folgender Personen:

 Davor Brajković (* 1995), bosnisch-kroatischer Fußballspieler
 Elvis Brajković (* 1969), kroatischer Fußballspieler
 Goran Brajković (1978–2015), kroatischer Fußballspieler
 Janez Brajkovič (* 1983), slowenischer Radrennfahrer
 Luka Brajkovic (* 1999), österreichischer Basketballspieler